Fazor (Zvjezdane staze), najčešće korišteno energetsko oružje u ZF seriji Zvjezdane staze
 Vektor čiji smjer određuje fazu, a iznos amplitudu neke periodičke pojave.